Distretto di Lodi – distretto del dipartimento dell'Adda, esistito nel 1798
 Distretto di Lodi – distretto del dipartimento dell'Alto Po, esistito fra il 1798 e il 1801 
 Distretto di Lodi – distretto del dipartimento dell'Alto Po, esistito fra il 1805 e il 1815
 Distretto di Lodi – distretto della provincia di Lodi e Crema, esistito fra il 1805 e il 1815